Paul Gervais
François Louis
Paul Gervais
Ricky Gervais
20883 Gervais
Gervais (Oregon)

Desambiguação